Carlos Chávez Ramírez – meksykański kompozytor, dyrygent i teoretyk muzyki
 Carlos Chávez – piłkarz urugwajski
 Carlos Chávez – panamski sztangista, olimpijczyk